Dolus directus ist ein Oberbegriff für die Formen des unbedingten Vorsatzes im Strafrecht.

Man unterscheidet
Absicht (dolus directus 1. Grades) und
direkter Vorsatz (dolus directus 2. Grades).